Magira bezeichnet:

 Magira (Fantasywelt), eine Spielwelt für Rollenspiele
 Magira (Jahrbuch), ein nach der Fantasywelt benanntes Fantasymagazin
 Magira (Königinmutter), den Titel einer Königinmutter in einigen afrikanischen Reichen